Adolph Proskauer 
 Bernhard Proskauer (1851  1915) 
 Curt Proskauer (1888, Breslau  1972) 
 Johannes Max Proskauer (1923, Göttingen  1970), un botaniste allemand
 Julien J. Proskauer (18931958) 
 Ruth Proskauer Smith (19072010)

Voir aussi 
 la réaction de Voges-Proskauer
 Proskauer Rose (Proskauer Rose Goetz & Mendelsohn, LLP), fondé par William R. Rose en 1875
 Références 

Patronyme allemand
Patronyme juif